Rothesay ist der Name folgender Orte:

 Rothesay (Schottland), Stadt auf der Isle of Bute, Schottland
 Rothesay (New Brunswick), Ort in New Brunswick, Kanada

Siehe auch:

 Duke of Rothesay, ein schottischer Adelstitel
 Rothesay-Klasse, eine Klasse von Fregatten der Royal Navy